Ben Johnson — desportista canadense
Ben Johnson (ator)
Ben Patrick Johnson 

Desambiguações de antropônimos